John Ackland peut désigner : 

  (1890-1958), homme politique australien ;
 , entraîneur de la ligue de rugby et ancien joueur néo-zélandais.